Shaft (1971), filme com Richard Roundtree
Shaft (2000), filme com Samuel L. Jackson
Shaft (álbum), de Isaac Hayes
Shaft (estúdio), empresa japonesa
Shaft (telessérie), baseada no filme de 1971

Desambiguações de artes